Une basilique est, dans l'Antiquité, un bâtiment couvert, lieu civil de réunion  au public ;
 Une basilique est un lieu de culte catholique consacré comme tel, soit par reconnaissance de fait (lieux de culte ancien reconnu) soit sur décision des autorités ecclésiastiques ;
 D'un point de vue architectural, le terme désigne une église à plan basilical, et par extension tout autre bâtiment, si elle est construite sur un plan similaire à celui des basiliques civiles romaines ;
 La veine basilique est une veine superficielle du bras ;
 Les Basiliques sont un code juridique promulgué par l'empereur byzantin Léon VI le Sage.

Voir aussi